Либхерр (нем. Liebherr)

 Liebherr — немецкая машиностроительная компания

Персоналии 

  — основатель машиностроительной компании «Liebherr»